En vieux français, huis signifie porte de maison.

En néerlandais, huis signifie maison.

Huis peut désigner :
 huis, un appellatif toponymique typique du massif du Morvan ;
 Huis, un groupe de rock progressif canadien, originaire de Montréal, au Québec.

Voir aussi 
 , le titre de plusieurs œuvres
 Huis De Pinto ou Huis van Pinto, un immeuble d'Amsterdam
 Huis Bergh, un des plus grands châteaux des Pays-Bas
 Huis ten Bosch, un palais royal situé à La Haye, aux Pays-Bas
 Huis est le pluriel de Hui (ethnie)